Faza pucharowa Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2007 trwała od 15 do 16 września. Rozpoczęła się od półfinałów, w których zagrały po dwie najlepsze drużyny z grup E i F (E1-F2, E2-F1).

Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrali w finale rozegranym w hali olimpijskiej w Moskwie, a drużyny, które poniosły porażkę, walczyli o 3. miejsce.

Mistrzem Europy została reprezentacja Hiszpanii, pokonując w tie-breaku gospodarzy turnieju - reprezentację Rosji. Na trzecim miejscu uplasowała reprezentacja Serbii.

Drabinka

Mecze

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Półfinały

Hiszpania – Finlandia 
Sobota, 15 września 2007
17:30 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 6 800

 I sędzia: Ümit Sokullu (Turcja)
 II sędzia: Amnon Nesher (Izrael)
 Czas trwania meczu: 126 minut

Rosja – Serbia 
Sobota, 15 września 2007
20:10 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 9 200

 I sędzia: Frans Loderus (Holandia)
 II sędzia: Peter Bajci (Słowacja)
 Czas trwania meczu: 83 minuty

Mecz o 3. miejsce

Finlandia – Serbia 
Niedziela, 16 września 2007
15:30 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 5 200

 I sędzia: Andriej Zenowicz (Rosja)
 II sędzia: Amnon Nesher (Izrael)
 Czas trwania meczu: 102 minuty

Finał

Hiszpania – Rosja 
Niedziela, 16 września 2007
18:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 9 200

 I sędzia: Peter Koncnik (Słowenia)
 II sędzia: Frans Loderus (Holandia)
 Czas trwania meczu: 139 minuty

 

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2007